Une variable discrète (en statistiques) se distingue d'une variable continue, car la variable discrète contient un nombre défini de valeurs réelles.  

Un exemple de variable discrète peut s'observer dans les notes accordées lors de compétitions sportives dont les valeurs sont des nombres entiers entre 0 et 10.

Implications

Usage 
 Loi des rendements décroissants

Références et sources

Voir aussi
Variable aléatoire discrète
Mathématiques discrètes
Discrétisation

Mathématiques discrètes
Statistiques